Indonesië
 Tajinan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tajinan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java